Coogee kan syfta på följande platser:

Australien 

 Coogee (del av en befolkad plats i Australien, Western Australia), City of Cockburn, 
 Coogee (del av en befolkad plats i Australien, New South Wales), Randwick, 

Robotskapade Australienförgreningar